

Єзьожани — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Єзьожани — село в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Єзьожани — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Єзьожани — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства